wymiennik ciepła
 chłodnica samochodowa
 chłodnica międzystopniowa
 chłodnica Lamblina
 chłodnica laboratoryjna